Be Human — четвертий студійний альбом англійської групи Fightstar, який був випущений 20 квітня 2009 року.

Композиції 
 Calling on All Stations — 3:26
 The English Way — 3:33
 War Machine — 4:48
 Never Change — 3:02
 Colours Bleed to Red — 3:19
 The Whisperer — 3:59
 Mercury Summer — 3:07
 Give Me the Sky — 4:01
 Chemical Blood — 3:52
 Tonight We Burn — 3:51
 Damocles — 3:36
 Follow Me into the Darkness — 5:44

Учасники запису 
 Чарлі Сімпсон — вокал, гітара
 Алекс Вестевей — гітара
 Ден Гей — басс
 Омар Абіді — ударні

Посилання 
 Be Human  allmusic
 Be Human  last.fm

Альбоми Fightstar
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми